Maureen Connolly ha battuto in finale Doris Hart 8–6 7–5.

Teste di serie
 Maureen Connolly (campionessa)
 Doris Hart (finalista)
 Shirley Fry (semifinali)
 Dorothy Knode (semifinali)
 Angela Mortimer (quarti di finale)
 Helen Fletcher (quarto turno)
 Sue Chatrier (terzo turno)
 Nellie Adamson (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1953